Stati Uniti d'America
 Woodway – città della Contea di McLennan, Texas
 Woodway – città della Contea di Snohomish, Washington